Tower of London – twierdza w Londynie
 Tower – polska grupa muzyczna
 Tower – obudowa komputera
Miejscowości w USA:
 Tower – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
Gminy w USA:
 Tower (ang. Tower Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass

Zobacz też: The Tower